Plaatsen
Gould (Arkansas)
Gould (Oklahoma)

Personen
Alexander Gould (1994), Amerikaans acteur
Augustus Addison Gould (1805), Amerikaans concholoog en malacoloog
Ben Gould (1980), Amerikaans acteur
Elizabeth Gould (1804-1841), Brits kunstenares en illustratrice
Elliott Gould (1938), Amerikaans acteur
Georgia Gould (1980), Amerikaans mountainbikester
Glenn Gould (1932-1982), Canadees pianist
Gordon Gould (1920-2005), Amerikaans natuurkundige en uitvinder van de laser
Horace Gould (1918-1968), Brits Formule 1-coureur
John Gould (1804-1881), Brits ornitholoog
Martin Gould (1981), Engels snookerspeler
Morton Gould (1913-1996), Amerikaans componist, dirigent en pianist
Shane Gould (1956), Australisch zwemster
Stephen Jay Gould (1941-2002), Amerikaans paleontoloog, geoloog en evolutiebioloog

Varia
Gould (vogel),